A Final do Campeonato Brasileiro de 1983 foi a partida decisiva da 27ª edição do Campeonato Brasileiro. Foi disputado em 2 partidas. No 2º jogo, 155.253 torcedores lotaram o Maracanã, sendo este o recorde de público de uma partida do Brasileirão.

O número de participantes no Brasileirão de 1983 foi mantido em 44, como nos dois anos anteriores. Mas o critério de classificação para o torneio foi mais "maleável". Nono colocado do Paulista de 82, o Santos deveria ter disputado a Taça de Prata. Mas foi convidado a disputar o grupo de elite. Como em 81 e 82, quatro equipes da ‘Série B’ se juntaram aos times da Taça de Ouro na segunda fase (Guarani, Americano, Botafogo-SP e Uberaba). Após duas etapas com os clubes divididos em grupos (com os dois primeiros de cada chave avançando), o sistema passou a ser eliminatório a partir das quartas-de-final. Apesar do mau desempenho do Paulista de 82, o Santos chegou à decisão, eliminando o Atlético-MG nas semifinais. O outro finalista foi o Flamengo, que superou o Atlético-PR da dupla Assis e Washington. Na decisão, o Peixe saiu na frente, vencendo no Morumbi por 2 a 1. Mas no Maracanã, diante de 155.253 torcedores (recorde da história do Brasileiro), o Flamengo fez 3 a 0, gols de Zico, Leandro e Adílio, e comemorou o terceiro título em quatro anos.

A Final

Primeira Partida

Segunda Partida

Ligações externas 

Finais do Campeonato Brasileiro de Futebol
Partidas do Clube de Regatas do Flamengo
Partidas do Santos Futebol Clube